Die Frauen steht für:

 Die Frauen (Film), US-amerikanische Filmkomödie von George Cukor (1939)
 Die Frauen, US-amerikanischer Roman von T. C. Boyle (2009)
 Feministische Partei Die Frauen, deutsche Kleinpartei (ab 1995)

Siehe auch:

 Frau (Begriffsklärung)